Literární akademie může mít několik významů:

 Literární akademie – literární spolky v období baroka, zejména ve Španělsku a Itálii
 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)

Dějiny literatury